Weißhaus ist der Name folgender Orte und Ortsteile:

in Bayern
 Weißhaus (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach

in Österreich
 Weißhaus (Pinswang), Ortsteil der Gemeinde Pinswang in Tirol

Weitere Bedeutungen von Weißhaus:

 Weißhaus, ein Wasserschloss in Köln in Nordrhein-Westfalen
 Villa Weißhaus, ist ein klassizistisches Gebäude in Trier in Rheinland-Pfalz
 Name der Bergstation der Trierer Kabinenbahn
 Burg Weißhaus in Oberau-Haslach, eines Stadtteils von Bozen in Italien
 Weiß-Haus, ein Museum in der Stadt Veselí nad Lužnicí in der Tschechischen Republik

Siehe auch:
 Weißes Haus (Begriffsklärung)
 Weißenhaus